Le tournoi de tennis US Indoors est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute à Minneapolis du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Tracy Austin, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Indoors
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1981
US Indoors
Tennis aux États-Unis en 1981
Événement sportif à Minneapolis
Tennis en septembre 1981
Tennis en octobre 1981